Maximilià Thous i Llorens (1900-1957), écrivain et homme politique du Pays valencien, en Espagne ;
Maximilià Thous i Orts (1875-1947), journaliste et écrivain valencien, père du précédent.